

Toponymes 

 San Andreas est une ville des États-Unis.
 La faille de San Andreas, une faille géologique qui traverse San Francisco et Los Angeles, en Californie.

Jeu vidéo 

 San Andreas est une ville et un État américain imaginaires de la série de jeux vidéo Grand Theft Auto s'inspirant entre autres de la Californie et du Nevada.

Cinéma 

 San Andreas, film catastrophe en relief américain réalisé par Brad Peyton, sorti en 2015.